Мамайсур Борис Сергійович — поет-шістдесятник, член Національної спілки письменників України.
 Мамайсур Роман Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища